Hornet's Nest – film del 1919 diretto da James Young
Hornet's Nest – film del 1923 diretto da Walter West
Hornet's Nest – film tv del 2012 diretto da Millicent Shelton